Psy-Op steht für:

 Psy-Op, Projekt von Conspiracy (Band), britisch-amerikanische Rock- und Progressive-Rock-Band
 Psychological Operation, Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens und der Einstellungen von gegnerischen Streitkräften sowie fremder Zivilbevölkerungen, siehe Psychologische Kriegsführung